Francja:
 Basse-Goulaine – gmina
 Basse-Ham – gmina
 Basse-Normandie – francuska nazwa regionu administracyjnego Dolna Normandia
 Basse-Rentgen – gmina
 Basse-sur-le-Rupt – gmina
 La Basse-Vaivre – gmina

Gambia:
 Basse Santa Su – miasto

Republika Środkowoafrykańska:
 Basse-Kotto – prefektura

Senegal:
 Basse-Casamance – park narodowy  

Szwajcaria:
 Basse-Allaine – gmina w kantonie Jura, w okręgu Porrentruy

Osoby:
 Anne Marie Basse – duńska malarka
 Marie Senghor Basse – senegalska lekarka
 Hermann Basse – niemiecki polityk

Inne:
 Basse danse – taniec dworski
 Basse-Terre

Zobacz też:
 Base
 Castelnau-Rivière-Basse
 La Chapelle-Basse-Mer
 Lamazière-Basse
 Laugerie-Basse
 Lindre-Basse
 Thorame-Basse